Фудбалска репрезентација Јерменије (; Хајастани футболи азгајин хавак'акан) представља национални фудбалски тим Јерменије којим руководи Фудбалски савез Јерменије. 

Прву међународну утакмицу одиграла је у Јеревану 14. октобра 1992. против Молдавије и тај сусрет завршен је без погодака. Прву службену утакмицу одиграли су у Бриселу против Белгије, 7. септембра 1994. у оквиру квалификација за првенство Европе 1996. у Енглеској. У тој утакмици Белгија је славила са 2:0. Те квалификације Јермени су завршили на последњем месту у групи са 5 бодова. 

Највећи успех остварен је у квалификацијама за Европско првенство 2012. које је завршила на трећем месту у групи Б са 17 бодова (одмах иза Русије и Ирске). Уочи последњег кола Јерменија је имала само 1 бод заостатка у односу на директног конкурента Ирску, али је изгубила у Даблину са 2:1 и нису успели да се пласирају у додатне квалификације.

Најбољи пласман на ФИФА ранг листи остварили су у фебруару 2014. када су били 30. на свету, а 2018. годину су окончали на 101. позицији.

Утакмице на домаћем терену игра на стадионима у Храздану и Јеревану (Национални стадион).

Квалификације за првенства Европе 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan=2 width="200"|Завршни турнир
!colspan=8|Квалификације
|-
!Година
!Резултат
!width=30| ()
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
|-
|1960—1992
|colspan=10|Део 
|-
| 1996.
|rowspan=7|Није се квалификовала
| 6 (6) || 10 || 1 || 2 || 7 || 5 || 17 || −12
|-
|  2000.
| 5 (6) || 10 || 2 || 2 || 6 || 8 || 15 || −7
|-
| 2004.
| 4 (5) || 8 || 2 || 1 || 5 || 7 || 16 || −9
|-
|  2008.
| 7 (7) || 12 || 2 || 3 || 7 || 4 || 13 || −9
|-
|  2012.
| 3 (6) || 10 || 5 || 2 || 3 || 22 || 10 || +12
|-
| 2016.
| 5 (5) || 8 || 0 || 2 || 6 || 5 || 14 || -9
|-
| 2020.
| ''' || 10 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|}

 Квалификације за Светска првенства 

 Лига нација 

 Сви селектори 
 Закључно са крајем 2011.

 Статистика играча 
Листа 10 играча са највише наступа и 10 најбољих стрелаца репрезентације Јерменије закључно са 11. октобром 2011. (играчи који су подебљани и даље играју у репрезентацији):

Ажурирано: 19. новембар 2018.

 Резултати са осталим репрезентацијама 
Закључно са крајем октобра 2011.

 Мечеви фудбалских репрезентација Јерменије и Србије Укупни биланс'''

Историјски резултати

Види још 
 Фудбалски савез Јерменије

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Јерменије
 Фудбалска репрезентација Јерменије на сајту -{eu-football.info}-
 РСССФ архива резултата од 1992
 Јерменски фудбалски портал 
 Профил на сајту -{NFT.com}-

Фудбал у Јерменији
Ј
Репрезентације Јерменије